Německé jméno  Mönchsdorf nese více českých sídel:
 Klášterská Lhota – obec v okrese Trutnov
 Mniší – ves, část města Kopřivnice v okrese Nový Jičín 

Německé názvy sídel v Česku